Raga – gniew, pasja w filozofii indyjskiej
 Raga – typ muzyki indyjskiej
 Raga – miasto w starożytnej Medii
 Raga – miasto i dystrykt w Sudanie Południowym
 język raga (hano, raga północny)
 język apma (raga centralny)